Edward Wright (1561-1615), matematico inglese e cartografo che per primo spiegò matematicamente la proiezione di Mercatore
Edward L. Wright, astrofisico e cosmologo statunitense
Edward Fortescue Wright (1858-1904), giocatore di cricket inglese
Edward Perceval Wright (1834-1910), medico irlandese
Edward M. Wright (1906-2005), matematico inglese
Edward Wright (1939-2015), scrittore di gialli statunitense

Gordon Wright, nato Edward Gordon Dundas Wright (1884-1947), calciatore inglese 

Ed Wright (1919-1995), giocatore di baseball